Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Trochanowski – polski kolarz i trener kolarstwa
 Arkadiusz Trochanowski – biskup greckokatolicki
 Bogdan Trochanowski – polski wiolonczelista i kompozytor
  – polski muzyk z pochodzenia łemkowskiego, brat Piotra
 Karol Trochanowski – polski balneolog, pedagog, chemik
  – łemkowski nauczyciel i działacz społeczny
  – polski bramkarz grający w austriackich i niemieckich lokalnych klubach piłkarskich (Union Rohrbach/Berg, SV Stockerau, 1. FC Köln, Kremser SC, Energie Cottbus) 
 Piotr Trochanowski (ps. Petro Murianka) – łemkowski poeta
 Szymon Trochanowski – polski nauczyciel i polityk

Zobacz też 
  – łemkowska poetka pisząca także w języku polskim